Деви:

 Деви — санскритское слово, означающее «богиня».
 «Деви-махатмья» — индуистский санскритский священный текст.
 Деви, Ананда (род. 1957) — восточно-африканская писательница, пишет на французском языке.
 Анджали Деви (1927—2014) — южноиндийская актриса и продюсер.
 Махасвета Деви (род. 1929) — индийская писательница.
 Пхулан Деви (1963—2001) — индийская криминальная, а позднее политическая деятельница.
 Савитри Деви, настоящее имя — Максимиани Джулия Портас (1905—1982) — французская писательница и религиозный философ.
 Сварнакумари Деви (1855—1932) — индийская писательница, поэтесса, драматург.
 Шакунтала Деви (1929—2013) — индийский астролог и человек-счётчик.

См. также 
 Дэви
 Дева
 Дэва
 Дивы